OMD peut faire référence à :
 Orchestral Manoeuvres in the Dark, groupe de musique de new wave britannique ;
 Organisation mondiale des douanes ;
 Objectifs du millénaire pour le développement, huit objectifs adoptés en 2000 par l'ONU ;
 Omnicom Media Direction l'une des filiales du réseau d'agences de publicité Omnicom Group ;
 OMD sont également les initiales de l'expression "Oh Mon Dieu !".